Појам  може да се односи на:
Стив Џоунс (музичар),
Стив Џоунс (водитељ),